Жак Раймо́н Донио́ль-Валькро́з (; 15 марта 1920, Париж, Франция — 6 октября 1989, Канны, Франция) — французский актёр, сценарист и режиссёр.

Биография 
Был кинокритиком в ряде изданий: «Cinémonde», «La Revue du cinéma», «Observateur». В 1951 году совместно с Андре Базеном, Эриком Ромером и  создал журнал «Cahiers du cinéma», став одним из главных редакторов этого издания. В 1956 году дебютировал как режиссёр («Здравствуйте, господин Лабрюйер»). Снимался у таких режиссёров, как , Жак Риветт, Ален Роб-Грийе, Клод Лелуш, Шанталь Акерман, Франсуа Летерье, Франсис Жиро и других.

Член жюри 16-го Венецианского кинофестиваля, 14-го Берлинского международного кинофестиваля, 8-го Каннского кинофестиваля и 29-го Венецианского кинофестиваля.

Был женат на актрисе .

Умер от разрыва аневризмы.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе  (род. 1933). Их дети связали свою жизнь с кинематографом. Сын Симон (, род. 1968) стал актёром, а дочь Диана () — режиссёр и сценарист.

Избранная фильмография

Актёр 
  — Шах и мат / Le coup du berger — Жан (к/м)
  — Прекрасный возраст / Le bel âge — Жак
  — Сатана там правит бал / Et Satan conduit le bal — Эрик
  — Бессмертная / L’immortelle — Н, мужчина
  — Португальские каникулы / Vacances portugaises — Жак
  — Битник и пижон / Le beatnik et le minet (к/м)
  — Люблю тебя, люблю / Je t’aime je t’aime — Le responsable d'édition
  — Негодяй / Le voyou — банкир
  — Любовь — это весело, любовь — это грустно / L’amour c’est gai, l’amour c’est triste — клиент
  — Out 1: Не прикасайся ко мне / Out 1, noli me tangere — Этьен
  — Бежит, бежит предместье / Elle court, elle court la banlieue — Le premier dentiste
  — Один напряжённый день / Une journée bien remplie ou Neuf meurtres insolites dans une m… — актёр, играющий Гамлета
  — Игра с огём / Le jeu avec le feu — Le commissaire Laurent
  — Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 / Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles — второй клиент
  — / L’apprenti salaud — L’adjoint au maire Forelon
  — Прощай, Эммануэль / Goodbye Emmanuelle — Мишель Кордье
  — Уловка / La dérobade
  — Солнце в лицо / Le soleil en face — Un invité du débat télé
  — Я хочу перерыва!!! / Je vais craquer!!! — Maxence, le critique littéraire
  — Такова моя воля / Le bon plaisir — юрист
  — / Nick chasseur de têtes — Le commissaire Dalcroze (мини-сериал)
  — / Une saison de feuilles — Эрик Рестофф (ТВ)

Сценарист 
  — Вы видели? / Vous pigez? (по роману Питера Чейни)
  — Лица Парижа / Visages de Paris (к/м)
  — Утомлённые / Les surmenés (к/м)
  — Слюнки текут / L’eau à la bouche
  — Прекрасный возраст / Le bel âge (по роману Альберто Моравиа)
  — С бьющимся сердцем / Le coeur battant
  — Донос / La dénonciation
  — Португальские каникулы / Vacances portugaises
  — / L’enlèvement d’Antoine Bigut (ТВ)
  — Насилие / Le viol
  — Человек с пересаженным мозгом / L’homme au cerveau greffé
  — Роковая женщина / Une femme fatale
  — / Lorelei (ТВ, по роману Мориса Женевуа)
  — Венеция зимой / Venise en hiver (ТВ)
  — Переселение / Seobe (по роману Милоша Црнянского)
  — / Nick chasseur de têtes (мини-сериал)

Режиссёр 
  — Здравствуйте, господин Лабрюйер / Bonjour, Monsieur La Bruyère (к/м)
  — Утомлённые / Les surmenés (к/м)
  — Слюнки текут / L’eau à la bouche
  — С бьющимся сердцем / Le coeur battant
  — Донос / La dénonciation
  — / P.X.O. (к/м)
  — / L’enlèvement d’Antoine Bigut (ТВ)
  — Горячо любимый / La bien-aimée (ТВ)
  — Насилие / Le viol
  — Дом семейства Бори / La maison des Bories
  — Человек с пересаженным мозгом / L’homme au cerveau greffé
  — Роковая женщина / Une femme fatale
  — / Lorelei (ТВ)
  — Венеция зимой / Venise en hiver (ТВ)
  — / La vie en couleurs (ТВ)
  — / Nick chasseur de têtes (мини-сериал)

Художник 
  — Путешествие Амели / Le voyage d’Amélie

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 131
 Словарь французского кино. Под редакцией Жана-Лу Пассека. Перевод с фр. языка. — 1998, Минск, Пропилеи. — 154 с. — ISBN 985-6329-11-6

Ссылки 
 
 Жак Дониоль-Валькроз на сайте КиноПоиск

Журналисты Франции
Главные редакторы журнала «Кайе дю синема»